Хуан Педро има више значења:

 Хуан Педро (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хуан Педро (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику